Der Begriff Agria bezeichnet:
 die gleichnamige Marke der Agria-Werke
 Agria (Kartoffel), eine Speisekartoffel-Sorte
 Agria (Gattung), eine Gattung der Fleischfliegen
 Agria (Griechenland), Gemeindebezirk der Gemeinde Volos, griechische Region Thessalien 

Siehe auch: